Серро-Гордо  — топоним испанского происхождения.

Мексика 
 Серро-Гордо (Веракрус) — поселение в штате Веракрус, место сражения при Серро-Гордо.
 Серро-Гордо — город, Штат Гуанахуато, Мексика.

США 
 Серро-Гордо — округ, расположен в США, штате Айова.
 Серро-Гордо — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.
 Серро-Гордо-Майнс — город-призрак в Калифорнии.
 Серро Гордо, Северная Каролина, США.

Примечания